Світлиця — головна кімната української оселі, горниця, вітальня.

Топонім 

 Світлиця — село в складі Березинського району Мінської області, Білорусь.
 Світлиця — річка, притока Тні, що протікає у Пулинському районі Житомирської області.

Див. також 
 «Кримська світлиця» — всеукраїнська загальнополітична і літературно-художня газета

Примітки